Paul Gauguin – pittore francese
 Paul Gauguin – film del 1957
 Paul Gauguin – film del 1975
 Paul Gauguin – nave da crociera

Pagine correlate
 Gauguin